

Pessoas
David McAlmont

Localidades
McAlmont (Arkansas)

Outros
McAlmont and Butler

Desambiguações de sobrenomes